"Beloved Isles Cayman" é a canção nacional oficial das Ilhas Caimão. O hino nacional, porém, é o "God Save the Queen" pois as ilhas são um território ultramarino britânico. Composto por Leila Ross Shier em 1930, a canção foi oficializada quando a Lei do Brasão, Bandeira e Canção Nacional das Ilhas Caimão foi aprovada em 1993.

Letra 
 O land of soft, fresh breezes
 And verdant trees so fair,
 With the Creator's glory
 Reflected ev'rywhere,
 O sea of palest em'rald,
 Merging to darkest blue,
 Whene'er my thoughts fly Godward,
 I always think of you.

 Dear, verdant island, set in blue Caribbean Sea,
 I'm coming, coming very soon, O beautious isle, to thee.
 Although I wandered far,
 My heart enshrines thee yet.
 Homeland, fair Cayman Isle,
 I cannot thee forget.

 Away from noise of cities,
 Their fret and carking care,
 With moonbeams' soft caresses,
 Unchecked by garish glare,
 Thy fruit with rarest juices,
 Abundant, rich and free,
 When sweet church bells are chiming,
 My fond heart yearns for thee.

 Dear, verdant island, set in blue Caribbean Sea,
 I'm coming, coming very soon, O beautious isle, to thee.
 Although I wandered far,
 My heart enshrines thee yet.
 Homeland, fair Cayman Isle,
 I cannot thee forget.

 When tired of all excitement
 And glam'rous worldly care,
 How sweet thy shores to reach
 And find a welcome there,
 And when comes on the season
 Of peace, goodwill to man,
 Tis then I love thee best of all,
 Beloved Isle Cayman.

 Dear, verdant island, set in blue Caribbean Sea,
 I'm coming, coming very soon, O beautious isle, to thee.
 Although I wandered far,
 My heart enshrines thee yet.
 Homeland, fair Cayman Isle,
 I cannot thee forget.

Ilhas Cayman
Ilhas Caimão